Matematika:
 prosjek, u matematici

Naselja u BiH:
 Prosjek (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Prosjek (Ravno, BiH), naselje u općini Ravno